Władcy Chin to:

 Władcy Chin przedcesarskich – władcy Chin do III wieku p.n.e.
 Cesarze Chin – władcy Chin od III wieku p.n.e.